Yawara puede referirse a:

 Yawara, pasak o dulodulo; arma japonesa de arte marcial.
 Yawarajutsu, un arte marcial utilizando esta arma.
 Yawara, término obsoleto para referirse al jiu-jitsu.
 Yawara!, manga japonés.
 Yawara-chan', apodo de Ryōko Tani, yudoca japonesa.
 Yawara, una aldea en la Prefectura de Ibaraki.